Inauen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Inauen (1865–1914), Schweizer Sänger (Tenor)
 Caroline Inauen (* 1963), Schweizer Konzeptkünstlerin
 Franziska Inauen (* 1989), Schweizer Marathonläuferin
 Josef Inauen (* 1935), Schweizer Politiker
 Karl Jakob Inauen (1755–1811), Schweizer Unternehmer (Kurstätte Weissbad)
 Roland Inauen (* 1955), Schweizer Ethnologe und Politiker (Appenzell Innerrhoden)
 Stefan Inauen (* 1976), Schweizer Maler und Graphiker